Rivière à la Truite kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière à la Truite (vattendrag i Kanada, lat 45,90, long -70,63), Québec, 
 Rivière à la Truite (vattendrag i Kanada, lat 53,60, long -78,95), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar